Trotta ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandra Trotta (* 1968), italienische Rechtsanwältin, Moderatorin der Waldenserkirche
 Alessandro Trotta (* 1978), italienischer Schauspieler
 Diego Trotta (* 1978), argentinischer Fußballspieler
 Francesco Trotta, 1888 Bischof von Teramo
 Josep Trotta (1906–1979), katalanischer Cellist
 Liz Trotta (* 1937), US-amerikanische Journalistin
 Marcello Trotta (* 1992), italienischer Fußballspieler
 Margarethe von Trotta (* 1942), deutsche Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin
 Otto von Trotta genannt Treyden (1794–1858), preußischer Generalmajor
 Roberto Trotta (* 1969), argentinischer Fußballspieler
 Severino Carmelo Trotta, uruguayischer Politiker

Trotta steht außerdem für:
 Trotta (Film), deutscher Spielfilm von 1972
 eine fiktive Familie in den Romanen Radetzkymarsch und Die Kapuzinergruft von Joseph Roth

Siehe auch:
 Trotha – weitere Personen
 Trotta genannt Treyden – eine deutsch-baltische Adelsfamilie